Lökö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lökö, Nystad, Egentliga Finland, 
 Lökö, Åland, Geta och Hammarland

Se även
Lökön
Lökören